Watase ist der Familienname folgender Personen:
 Akira Watase (* 1980), japanisches Idol und ehemalige Pornodarstellerin
 Ayumi Watase (* 1984), japanische Skispringerin
 Seizō Watase (* 1945), japanischer Mangaka und Illustrator
 Sōichirō Watase (* 1978), japanischer Autor
 Tsunehiko Watase (* 1944), japanischer Schauspieler
 Yatarō Watase (* 1960), japanischer Skispringer und Skisprungtrainer
 Yūta Watase (* 1982), japanischer Skispringer
 Yuu Watase (* 1970), japanische Mangaka